Rum nebo RUM může být:

 rum – alkoholický nápoj
 rum – zkrácený výraz pro rumiště, například suť

geografické názvy
 Rùm – ostrov ve Vnitřních Hebridách, Skotsko
 Rum (Írán) – město v provincii Jižní Chorásán v Íránu
 Rum (Maďarsko) – obec v Maďarsku
 Rum (Minnesota) – řeka ve státě Minnesota, USA
 Rum (Tasmánie) – jeden z menších ostrovů u Tasmánie, Austrálie
 Rum (Tyrolsko) – obec v Rakousku
 Rum Cay – jeden z Bahamských ostrovů
 Vádí Rum, v anglické transkripci Wadi Rum – skalnaté údolí (vádí) v Jordánsku, zapsané na seznam Světového dědictví UNESCO

ostatní
 Rúm (Rūm) – označení pro Řím, resp. Byzantskou říši v muslimském prostředí v různých významech, např. Rúmský sultanát, súra ar-Rúm
 RUM-139 VL-ASROC – americká protiponorková střela
 RUM/UUM-125 Sea Lance – plánovaná americká protiponorková střela, vývoj byl v roce 1990 zastaven

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno